Les  sont des récompenses cinématographiques remises par :
 l’, un organisme national américain consacré au cinéma ;
 l’, l'académie du cinéma australien, la récompense fut renommée Australian Academy of Cinema and Television Arts en 2011.